Sunda Kelapa (haven), de oude haven van Jakarta, Indonesië
 Vuurtoren Sunda Kelapa, vuurtoren in de haven van Jakarta